

Прізвище 

 Жак-Роз Рекам'є (1751—1830) — французький банкір, директор Банку Франції.
 Жозеф Рекам'є (1774—1852) — французький лікар, професор Коллеж де Франс, один із засновників сучасної гінекології та хірургії.
 Жульєтта Рекам'є (1777—1849) — французька письменниця, господиня літературного салону, дружина Ж.-Р. Рекам'є.

Топонім 
 Вулиця Жульєтти Рекам'є (rue Juliette-Récamier) — вулиця в VII окрузі Парижа.
 Сквер Рекам'є — назва до 2008 року сквера Роже Стефана (square Roger-Stéphane) в VII окрузі Парижа.
 Театр Рекам'є (théâtre Récamier) — будівля театру на вулиці Жульєтти Рекам'є.

Див. також 
 Ракам'є
 Мадам Рекам'є
 «Перспектива мадам Рекам'є» — картина бельгійського художника Рене Магрітта, написана в 1951 році.